Aldington puede hacer referencia a:

 Aldington, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent (Inglaterra).
 Aldington, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Worcestershire (Inglaterra).
 Richard Aldington (1892–1962), un escritor y poeta británico.
 Baronía de Aldington, un título nobiliario del Reino Unido.